Карабулакский сельский округ () — административная единица в составе Актогайский район Карагандинской области Казахстана. Административный центр — село Нарманбет .

Населения — 942 человека (2009; 1275 в 1999, 1803 в 1989).

По состоянию на 1989 год существовал Карабулакский сельский совет (сёла Дуанши, Жанаарталик, Карасу) ликвидированного Приозёрного района.

Состав 
В состав округа входят такие населенные пункты:

Примечания 

Сельские округа Актогайского района (Карагандинская область)